Bundestagswahlkreis 262 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Nürtingen (seit 2009)
 Bundestagswahlkreis Esslingen (2002 und 2005)
 Bundestagswahlkreis Wismar – Gadebusch – Grevesmühlen – Doberan – Bützow (1990 bis 1998)